

События 

 Апрель — Томен Стаух покинул группу Blind Guardian, барабанщиком которой он был с 1987 года. Его место занял Фредерик Эмке. Это единственная смена официального состава Blind Guardian с 1987 года.
 С 3 мая по 6 мая — временно воссоединилась легендарная блюз-рок группа «Cream» для того, чтобы дать четыре концерта в лондонском зале «Альберт Холл».
 2 июля — фестиваль Live 8, прошедший в странах большой восьмёрки и ЮАР под знаком борьбы с нищетой. Одним из самых ярких событий фестиваля стало выступление на лондонской сцене в Гайд-парке группы Pink Floyd в классическом составе (Уотерс, Гилмор, Мэйсон, Райт).
 1 августа — начал вещание российский музыкальный канал A-One
 19 августа — В Дублине был установлен памятник бас-гитаристу «Thin Lizzy» Филу Лайнотту.
 20 августа — «Яичный» инцидент на Оззфесте: Iron Maiden атакованы фанатами Оззи Осборна.
 13 сентября — выпуск дебютного альбома Pussycat Dolls PCD.
 22 сентября — впервые вручена Russian Alternative Music Prize
 24 сентября 2005 года в качестве специальных vip-гостей Сергей Скачков и группа «Земляне» совместно с группой «Звери» исполнили свой главный супер-хит «Трава у дома», на церемонии вручения музыкальных наград MTV «RMA — 2005».
 21 октября «Конец Эры» в Nightwish. По окончании тура End of an Era и финального концерта в Хельсинки музыканты Nightwish объявили открытым письмом об увольнении вокалистки Тарьи Турунен за «звёздную болезнь» и высокие финансовые запросы. Деятельность группы приостанавливается на полтора года.
 В Швеции распалась легендарная рок-группа Nationalteatern в связи со смертью музыканта Тотто Няслунда.
 Гитаристом группы Rammstein Рихардом Круспе основан музыкальный проект Emigrate.
 Созданы музыкальные группы: John Doe's Boneyard (Москва), Rosa Alba (Москва), Fright Night (Москва), Сколот (Тамбов, февраль), Катя Чехова (март), Авиатор (Киев, май)
 Распались группы: Blink 182 (панк-рок, США, образовали Angels & Airwaves и +44), Бикини (поп-группа, Россия, сентябрь).

Выпущенные альбомы 
См. также: категорию музыкальных альбомов 2005 года

 Teluric Manifesto (Poema Arcanus)
 Аномалия (Мика Ньютон)
 Клюква в сахаре (Владимир Асмолов)
 Всё впереди (Владимир Асмолов)
Сказки братьев Гримм (Звуки Му)
 Я — Блондинка! (Блондинка КсЮ)
Наивные песни (Various artists)
Вечная мерзлота (Монгол Шуудан)

Январь 
 Nightbird (Erasure, 25 января)
 The Way Up (Pat Metheney Grop, 25 января)
 Worlds Apart (…And You Will Know Us by the Trail of Dead, 25 января)
 Side One (Адриан Белью, 25 января)
 Push the Button (The Chemical Brothers, 25 января)
 Heart & Soul (Джо Кокер, 25 января)
 Curtains (Джон Фрушанте, 25 января)
 Soul Mover (Гленн Хьюз, 25 января)
 Ready 2 Die (2Pac, 31 января)
 Octane (Spock's Beard, 31 января)

Февраль 

 Черта (Tracktor Bowling, 10 февраля)

 Рассея (Любэ, 15 февраля)
 The Beekeeper (Тори Эймос, 22 февраля)
 Elevated (Earth, Wind & Fire, 22 февраля)
 Real Illusions: Reflections (Стив Вай, 22 февраля)
 The Cosmic Game (Thievery Corporation, 22 февраля)

Март 
 Angel of Retribution (Judas Priest, 1 марта)
Back to Me (Кэтлин Эдвардс, 1 марта)
 Frances the Mute (The Mars Volta, 1 марта)
 Rebirth (Дженнифер Лопес, 1 марта)
Вендетта (Земфира, REAL Records, 1 марта)
 Rokkinpo Goroshi (Maximum the Hormone, 2 марта)
 The Unquestionable Truth (Part 1) (Limp Bizkit, 3 марта)
 Primo Victoria (Sabaton, 4 марта)
 Kovemmat kädet (PMMP, 9 марта)
 R.I.O.T — Revolutions in Our Time (Riot Life, 14 марта)
 Human After All (Daft Punk, 22 марта)
 Devil's Playground (Билли Айдол, 22 марта)
 Hotel (Moby, 22 марта)
 Lullabies to Paralyze (Queens of the Stone Age, 22 марта)
 Prince of Darkness (Оззи Осборн, 22 марта)
 Крылья (Catharsis, 25 марта)
 Waiting for the Sirens’ Call (New Order, 28 марта)
 Guero (Бек, 29 марта)
 Counting Down the Days (Натали Имбрулья, 29 марта)
 Joe Perry (Джо Перри, 29 марта)

Апрель 
 Avant que l’ombre… (Mylene Farmer, 4 апреля)
 Return in Bloodred (Powerwolf, 4 апреля)
 Planets (Adema, 5 апреля)
 Metallitotuus (Teräsbetoni, 6 апреля)
Само собой (Полюса, 7 апреля)
 Bleed Like Me (Garbage, 11 апреля)
 Silver Rain (Маркус Миллер, 12 апреля)
 The Emancipation of Mimi (Мэрайя Кэри, 12 апреля)
 Возлюбленная Шопена (Сурганова и оркестр, 12 апреля)
 Untilted (Autechre, 18 апреля)
 Слияние и Поглощение (Мумий Тролль, 19 апреля)
 Outlaw 4 Life: 2005 A.P. (Outlawz, 19 апреля)
 Consign to Oblivion (Epica, 21 апреля)
 Пропавший без вести (ДДТ, 23 апреля)
 Mighty ReArranger (Robert Plant & The Strange Sensation, 25 апреля)
 What We Must (Jaga Jazzist, 25 апреля)
 Present (Van der Graaf Generator, 25 апреля)

Май 
 Elegy (Leaves' Eyes, 2 мая)
 Lichtgestalt (Lacrimosa, 2 мая)
 With Teeth (Nine Inch Nails, 3 мая)
 From Under The Cork Three (Fall Out Boy, 5 мая)
 The Antidote (Morcheeba, 9 мая)
 Mezmerize (System of a Down, 17 мая)
 Время Мары (Butterfly Temple, 19 мая)
 Идём на Восток! (Ногу Свело, 19 мая)
  (Crashdiet), 20 мая)
 Demon Days (Gorillaz, 23 мая)
 Реанимация (Гражданская оборона, 24 мая)
 Дневники (Корни, 25 мая)
 Don't Believe the Truth (Oasis, 30 мая)
 Mein rasend Herz (In Extremo, 30 мая)
 Vinland Saga (Leaves' Eyes, 30 мая)
 Золотой миллениум (Оркестр Че, 30 мая)

Июнь 
 City of Evil (Avenged Sevenfold, 6 июня)
 Here Come the Tears (The Tears, 6 июня)
 Братья Грим (Братья Грим, 6 июня)
 Get Behind Me Satan (The White Stripes, 7 июня)
 Monkey Business (The  Black Eyed Peas, 7 июня)
Octavarium (Dream Theater, 7 июня)
 Sleeping in the Nothing (Келли Осборн, 7 июня)
 X&Y (Coldplay, 7 июня)
 Jagged Little Pill Acoustic (Аланис Мориссетт, 13 июня)
 Another Day on Earth (Брайан Ино, 14 июня)
 Never Gone (Backstreet Boys, 14 июня)
 Nothing Lasts... But Nothing Is Lost (Shpongle, 16 июня)
 Dynamite (Jamiroquai, 20 июня)

Июль 
 Dirty Diamonds (Alice Cooper, 4 июля)
 Accept The Fact (Warmen, 6 июля)
 Degenerate (Vex'd, 11 июля)
 Side Two (Эдриан Белью, 12 июля)
We the People (Flipsyde, 12 июля)
 The Art of Breaking (Thousand Foot Krutch, 19 июля)
 Телерадиосны (Юта, Megaliner Records, 20 июля)
 Drawing Restraint 9 (Бьорк, 25 июля)
 In Medias Res (Krypteria, 25 июля)
 Hold Your Colour (Pendulum, 25 июля)
 All We Know Is Falling (Paramore, 26 июля)

Август 
 Capture/Release (The Rakes, 15 августа)
 Road to Rouen (Supergrass, 15 августа)
 Most Wanted (Хилари Дафф, 16 августа)
 India (Xandria, 22 августа)
 Transgression (Fear Factory, 23 августа)
 Dubstep Allstars Vol. 2 (Youngsta, 29 августа)
 A Beautiful Lie (Thirty Seconds to Mars, 30 августа)
 Back Home (Эрик Клэптон, 30 августа)

Сентябрь 
 A Bigger Bang (The Rolling Stones, 6 сентября)
 Hide From The Sun (The Rasmus, 12 сентября)
 Chaos and Creation in the Backyard (Пол Маккартни, 13 сентября)
 Cripple Crow (Девендра Банхарт, 13 сентября)
 Takk… (Sigur Rós, 13 сентября)
 PCD (Pussycat Dolls 13 сентября)
 Take Me to Your Leader (Hawkwind, 15 сентября)
 Schrei (Tokio Hotel, 19 сентября)
 Guilty Pleasures (Барбра Стрейзанд, 20 сентября)
 The Score — An Epic Journey (Epica, 20 сентября)
Gloria (Океан Ельзи, 22 сентября)
 Во славу великим! (Аркона, 24 сентября)
 Dark Light (HIM, 26 сентября)
 Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall (Телониус Монк и Джон Колтрейн, 27 сентября)
 Hefty Fine (Bloodhound Gang, 27 сентября)
 Ultimate Darkness (Darkseed)
 Двери! Двери! (Оргия Праведников)

Октябрь 
 Late Night Tales: Air (Air, 3 октября)
 The Poison (Bullet for My Valentine, 3 октября в Великобритании, 14 февраля 2006 в США)
 Shovel Headed Kill Machine (Exodus, 4 октября)
 All the Right Reasons (Nickelback, 4 октября)
 Dark Ages (Soulfly, 4 октября)
 Under Cover (Оззи Осборн, 4 октября)
 You Could Have It So Much Better (Franz Ferdinand, 4 октября)
 Реки времён (Кипелов, 6 октября)
 Life (Рики Мартин, 11 октября)
 Dangerous and Moving (t.A.T.u., 13 октября)
 Come and Get It (Рэйчел Стивенс, 17 октября)
 Lookaftering (Вэшти Баньян, 17 октября)
 The Campfire Headphase (Boards of Canada, 17 октября)
 Playing the Angel (Depeche Mode, 18 октября)
 A Time 2 Love (Стиви Уандер, 18 октября)
 I Am Me (Эшли Симпсон, 18 октября)
 Rapture of the Deep (Deep Purple, 21 октября)
 Intensive Care (Робби Уильямс, 24 октября)
 Enter the Chicken (Buckethead, 25 октября)
 Rockin' the Joint (Aerosmith, 25 октября)
 Rosenrot (Rammstein, 28 октября)
 Face To Face (Westlife, 31 октября)
 Greatest Hits (Blink-182, 31 октября)
 The Album Formerly Known As... (Карл Крэйг, 31 октября)
 Places I Have Been (Венке Кнутсон, 31 октября)
 Падаю в небеса… (Валерий Леонтьев)

Ноябрь 
 9.0: Live (Slipknot, 1 ноября)
 All That I Am (Карлос Сантана, 1 ноября)
 For the Love of It (Джозеф Брэдли,1 ноября)
 Sliver the Best of the Box (Nirvana, 1 ноября)
 Who’s Got the Last Laugh Now? (Scooter, 4 ноября)
 Aerial (Кейт Буш, 7 ноября)
 Analogue (a-ha, 7 ноября)
The Platinum Collection (Дэвид Боуи, 7 ноября)
 12 Songs (Нил Даймонд, 8 ноября)
 Calma apparente (Эрос Рамаццотти, 8 ноября)
 Horses/Horses (Патти Смит, 8 ноября)
 Stormblåst MMV (Dimmu Borgir, 8 ноября)
 Confessions on a Dance Floor (Мадонна, 11 ноября)
 Bullet in a Bible (Green Day, 15 ноября)
 Alanis Morissette: The Collection (Аланис Мориссетт, 15 ноября)
 The Warriors EP, Vol. 2 (P.O.D., 15 ноября)
 Электронщина (Стас Барецкий, 17 ноября)
 А может это сон?... (Uma2rman, 19 ноября)
 B in the Mix: The Remixes (Бритни Спирс, 22 ноября)
 Amarantine (Enya, 22 ноября)
 Hypnotize (System of a Down, 22 ноября)
The Rising Tied (Fort Minor, 22 ноября)
 Царский альбомъ (Кирпичи, 24 ноября)
 Oral Fixation, Vol. 2 (Шакира, 28 ноября)
 Switch (INXS, 29 ноября)

Декабрь 
 See You on the Other Side (KoЯn, 5 декабря)
 Curtain Call (Eminem, 6 декабря)
 Testify (P.O.D., 6 декабря)
 Tha Carter II (Lil Wayne, 6 декабря)
 Prototype (Bodies Without Organs, 6 декабря)
 Тебе понравится (Жасмин, 8 декабря)
 World of Lies (The Berzerker, 13 декабря)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США — The Emancipation of Mimi (Мэрайя Кэри)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «We Belong Together» (Мэрайя Кэри), на втором месте — «Hollaback Girl» (Гвен Стефани)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «(Is This the Way to) Amarillo» (Тони Кристи, автор — Нил Седака)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — Back to Bedlam (Джеймс Блант), второе место — X&Y (Coldplay), третье место — Intensive Care (Робби Уильямс)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — U2 за How to Dismantle an Atomic Bomb
 «Грэмми» за запись года — Green Day за «Boulevard of Broken Dreams»
 «Грэмми» за лучшую танцевальную запись года — Бритни Спирс за «Toxic»
 «Грэмми» за песню года — U2 за «Sometimes You Can’t Make It on Your Own»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Speed of Sound» (Coldplay), альбом — X&Y (Coldplay)
 RAMP — Amatory, KoЯn

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The O’Jays (Бобби Масси, , Уильям Пауэлл,  и Уолтер Уильямс)
 The Pretenders (, Крисси Хайнд,  и )
 U2 (Боно, Адам Клейтон, Ларри Маллен-младший и Эдж)
 Бадди Гай
 Перси Следж
Награда за жизненные достижения:
 
 Сеймур Стейн

Зал славы авторов песен 
 Дэвид Боуи
 Стив Кроппер
 
 Билл Уизерс
 Джон Фогерти
 Айзек Хейз
 
 Роберт Шерман
Награда Джонни Мерсера:
 Смоки Робинсон
Награда Эйба Олмена издателю:
 Биб Борн
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Лес Пол
Награда покровителю искусств:
 Генри Юшкевич
Награда за выдающуюся песню:
 You’ve Lost That Lovin’ Feelin’
Награда за выдающееся исполнение:
 Билл Медли
Награда Хэла Дэвида «Звёздный свет»:
 Алиша Киз

Зал славы кантри 
 Alabama (Тедди Джентри, ,  и Марк Херндон)
 
 Глен Кэмпбелл

Скончались 
 4 января — Сигэо Кисибэ, японский музыковед и педагог (92 года).
 11 января —  (66) — американский музыкант, барабанщик группы Jefferson Airplane
 28 января — Джим Капальди (60) — британский музыкант и автор песен, барабанщик группы Traffic
 8 февраля —  (56) — американский музыкант и автор песен, барабанщик и вокалист группы The Doobie Brothers
 25 февраля —  (65) — американский певец, участник группы Gladys Knight & the Pips
 28 марта — Мура Лимпани, английская пианистка. (88 лет)
 13 апреля — Джонни Джонсон (80) — американский пианист
 22 мая — Александр Коржов, лидер и основатель группы «Манускрипт».
 1 июля —  (69) — американский певец и автор песен, вокалист группы The Four Tops
 5 июля —  (65) — американский певец, вокалист группы Parliament-Funkadelic
 21 августа — Роберт Муг, пионер электронной музыки.
 10 сентября — Мануэль Дучесне Кусан, кубинский дирижёр и педагог.
 20 сентября — Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер. (60 лет)
 14 октября — Олег Лундстрем, российский джазовый музыкант. (89 лет)
 4 ноября — Богумил Грегор, чешский дирижёр. (79 лет)

См. также

Примечания